Voici une liste d'îles classées par point culminant décroissant.

Méthodologie 
La liste prend en compte les îles dont le point culminant est situé à plus de  d'altitude.

Les points culminants des principales masses continentales ont été rajoutés dans le premier tableau à titre de comparaison et sont indiqués en italique.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Île

Point culminant
 
Iles